Schizopathes är ett släkte av koralldjur. Schizopathes ingår i familjen Schizopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Schizopathes